Oro kan syfta på:

 Oro (dans) – folkdans i Makedonien
 Oro (hantverk) – en sorts halmhantverk
 Oro (känsla) – en känsla vanlig vid upplevda negativa händelser
 Oro (musikgrupp) – en svensk rockgrupp som var verksam under 1990-talet
 Oro (musikgrupp sludge metal) – en musikgrupp från Örebro 2014–
 Oro (oceansk mytologi) – en krigsgud i Pantheon
 Oro (sång) – Serbiens bidrag i Eurovision Song Contest 2008
 Oro (urdetalj) – balanshjul i en typ av mekaniskt ur

Geografi

Nordkorea 

 Yŏnggwang-gun (kommun i Nordkorea), Hamnam, 
 Yŏnggwang-ŭp, ort, Hamnam,

Papua Nya Guinea 

 Oro (provins) – provins, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar